Rapax steht für:

 Aquila rapax, wissenschaftlicher Name des Raubadlers
 Legio XXI Rapax, eine Legion der römischen Armee
 Rapax Team, ein italienisches Motorsportteam